



Берестейська область 
 Заболоття — село, Барановицький район, Тешевлянська сільська рада.
 Заболоття — село, Берестейський район, Мухавецька сільська рада.
 Заболоття — село, Кам'янецький район, Рясненська сільська рада.
 Заболоття — село, Кобринський район, Онисковицька сільська рада.
 Заболоття — село, Малоритський район, Луковська сільська рада.

Вітебська область 
 Заболоття — село, Бешенковицький район, Верховська сільська рада.
 Заболоття — село, Браславський район, Ахремовецька сільська рада.
 Заболоття — село, Глибоцький район, Плиська сільська рада.
 Заболоття — село, Лепельський район, Лепельська сільська рада.
 Заболоття — село, Лепельський район, Пишненська сільська рада.
 Заболоття — село, Ліозненський район, Ліозненська сільська рада.
 Заболоття — село, Міорський район, Перебродська сільська рада.
 Заболоття — село, Міорський район, Турковська сільська рада.
 Заболоття — село, Оршанський район, Заболотська сільська рада.
 Заболоття — село, Полоцький район, Малоситнянська сільська рада.
 Заболоття — село, Поставський район, Новоселковська сільська рада.
 Заболоття — селище, Толочинський район, Озерецька сільська рада.
 Заболоття — село, Ушацький район, Кублицька сільська рада.
 Заболоття — село, Ушацький район, Сорочинська сільська рада.

Гомельська область 
 Заболоття — село, Буда-Кошельовський район, Широковська сільська рада.
 Заболоття — село, Жлобинський район, Коротковицька сільська рада.
 Заболоття — село, Калинковицький район, Озарицька сільська рада.
 Заболоття — село, Лельчицький район, Дубровська сільська рада.
 Заболоття — село, Мозирський район, Махновицька сільська рада.
 Заболоття — село, Октябрський район, Лясковицька сільська рада.
 Заболоття — село, Петриковський район, Муляровська сільська рада.
 Заболоття — село, Рогачовський район, Заболотська сільська рада.
 Заболоття — село, Светлогорський район, Красновська сільська рада.

Гродненська область 
 Заболоття — село, Корелицький район, Малюшицька сільська рада.
 Заболоття — село, Мостовський район, Пацевицька сільська рада.
 Заболоття — село, Сморгонський район, Войстомська сільська рада.
 Заболоття — село, Сморгонський район, Сольська сільська рада.
 Заболоття — село, Щучинський район, Новодворська сільська рада.

Мінська область 
 Заболоття — село, Березинський район, Поплавська сільська рада.
 Заболоття — село, Борисовський район, Веселовська сільська рада.
 Заболоття — село, Вілейський район, Ольковицька сільська рада.
 Заболоття — село, Воложинський район, Городьковська сільська рада.
 Заболоття — село, Дзержинський район, Станьковська сільська рада.
 Заболоття — селище, Копильський район, Бобовнянська сільська рада.
 Заболоття — село, Крупський район, Денисовицька сільська рада.
 Заболоття — село, Мінський район, Боровлянська сільська рада.
 Заболоття — село, Мінський район, Луговослободська сільська рада.
 Заболоття — село, Мінський район, Щомислицька сільська рада.
 Заболоття — село, Молодечненський район, Тюрлевська сільська рада.
 Заболоття — село, Несвізький район, Городейська сільська рада.
 Заболоття — село, Пуховицький район, Пережирська сільська рада.
 Заболоття — село, Смолевицький район, Заболотська сільська рада.
 Заболоття — село, Смолевицький район, Курганська сільська рада.
 Заболоття — село, Стародорозький район, Горковська сільська рада.
 Заболоття — село, Узденський район, Хотлянська сільська рада.
 Заболоття — село, Узденський район, Узденська сільська рада.

Могильовська область 
 Заболоття — село, Белиницький район, Головчинська сільська рада.
 Заболоття — село, Белиницький район, Мощаницька сільська рада.
 Заболоття — село, Бобруйський район, Телуська сільська рада.
 Заболоття — село, Могильовський район, Пашковська сільська рада.
 Заболоття — село, Могильовський район, Заводскослободська сільська рада.
 Заболоття — село, Мстиславський район, Заболотська сільська рада.
 Заболоття — село, Осиповицький район, Протасевицька сільська рада.

Заболоття — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства

Заболоття (; ) — село, Вологодська область, Бабаєвський район

Селище міського типу:
 Заболоття — Волинська область, Ковельський район, Заболоттівська селищна громада

Села:
 Заболоття — Волинська область, Володимирський район, Устилузька міська громада
 Заболоття — Волинська область, Ковельський район, Головненська селищна громада
 Заболоття — Львівська область, Львівський район, Комарнівська міська громада
 Заболоття — Львівська область, Червоноградський район, Белзька міська громада
 Заболоття — Рівненська область, Вараський район, Вараська міська громада
 Заболоття — Рівненська область, Дубенський район, Острожецька сільська громада
 Заболоття — Рівненська область, Сарненський район, Березівська сільська громада
 Заболоття — Чернівецька область, Чернівецький район
 Заболоття — Чернігівська область, Ніжинський район

Станція:
 Заболоття — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Пункт пропуску:
 Заболоття — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Білоруссю